Сейра — власна назва.

Топоніми

Сейра (Коїмбра) — парафія.
 Віла-Нова-ду-Сейра — парафія.

Сейра (Франція) — муніципалітет.